I computerterminologi, en opdatering til et styresystem eller et computerprogram, der er nødvendige for at rette fejl, der kan gøre det let for "crackere" at bryde ind i maskinen.

Software